Živković est un patronyme pouvant désigner :
 Bogosav Živković (1920-2005), peintre et sculpteur serbe
 Zvonko Živković (1959-), footballeur international serbe
 Boris Živković (1975-), footballeur international croate
 Đuro Živković (1975-), compositeur et violoniste serbo-suédois
 Bojana Živković (1988-), joueuse internationale serbe de volley-ball
 Jelena Živković (1991-), joueuse internationale serbe de handball
 Andrija Živković (1996-), joueur international serbe de football
 Richairo Živković, (1996-), joueur néerlandais de football